Sulfeto de cobalto é um tipo de composto químico de fórmula genérica CoxSy. São bem conhecidos os minerais de fórmulas químicas CoS2 e Co3S4, e o material sintético Co9S8.Em combinação com o molibdênio, os sulfetos de cobalto são utilizados como catalisadores para o processo industrial chamado de hidrodessulfurização, que é implementado em larga escala em refinarias.

Compostos de cobalto
Sulfetos